Knud Erik Fisker, er en tidligere dansk fodbolddommer, der dømte 13 sæsoner i den danske Superliga, hvor det i alt blev til 212 kampe inden han faldt for aldersgrænsen på 45 år for topdommere. .
Som international dommer under FIFA dømte Fisker blandt andet en række kampe i Champions League.

Nordvest FC 
Efter endt dommerkarriere tiltrådte Knud Erik Fisker i marts 2008 som direktør i Nordvest FC, der er en eliteoverbygning af Holbæk..I februar 2009 – blot et år efter tiltrædelsen – ophørte samarbejdet med Nordvest FC.

Statistik

Referencer 

 Kampoversigt Internationalt

Fodbolddommere fra Danmark